

Топоніми 

 Модрич (Лашко) — поселення в общині Лашко, Савинський регіон, Словенія.
 Модрич (Словенська Бистриця) — поселення в общині Словенська Бистриця, Подравський регіон‎, Словенія.

Прізвище 
Модрич (/Модріч) — хорватське прізвище.

Особи 
 Лука Модрич (1985) — хорватський футболіст, півзахисник.
 Пол Модрич (1973) — американський вчений-біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 2015 року.

Багатозначні терміни
Хорватські прізвища